1309 км, 1309-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 Казарма 1309 км — населённый пункт в составе Верещагинского городского округа в Пермском крае.

 1309 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, Оренбургская область. Код 811271.
 1309 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога, Пермский край. Код 258130.